Леони́д Васи́льевич Белови́нский () — советский и российский историк, педагог, специалист по истории повседневности и истории материальной культуры, автор ряда учебных пособий и популярных книг, включая энциклопедические словари по истории русского дореволюционного и советского быта, доктор исторических наук, профессор.

Биография 
Леонид Васильевич Беловинский родился 12 апреля 1942 года в городе Шадринске Челябинской области, ныне город областного подчинения Курганской области.

Трудовую деятельность начал в 1960 году.

В 1968 году окончил исторический факультет Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова по специальности «историк».

В 1970—1972 учился в аспирантуре и в 1973 защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидат исторических наук по теме «Наделы и повинности бывших крепостных крестьян в Вологодской, Вятской и Олонецкой губерниях накануне и после реформы 1861 года».

В 1972—2002 годах — старший преподаватель, доцент, профессор, заведующий кафедрой музееведения Московского государственного университета культуры.

С 2002 года — профессор Российского государственного гуманитарного университета по кафедре музеологии и профессор кафедры музейного дела Академии переподготовки работников искусства, культуры и туризма.

В 2003 году защитил диссертацию на соискание учёной степени доктора исторических наук по теме «Культурно-исторические аспекты повседневности : Содержание, структура и динамика».

С 2012 года профессор кафедры истории, истории культуры и музееведения социально-гуманитарного факультета Московского государственного института культуры.

Научная работа 
Его работы значительно расширили информационно-справочную базу историографии повседневности. Изучая повседневность, он развивает направление, начатое Ю. М. Лотманом, расширяя понятие повседневного путём включения в неё техник досуга, религиозности, рассматривая то, что он называет «разными уровнями повседневности» (к примеру техники сна и другие техники тела, праздники и т. д.).

Награды и премии 
 Заслуженный работник культуры Российской Федерации, 27 декабря 1999 года
 Медаль «В память 850-летия Москвы», 1997 год
 Медаль «200 лет со дня рождения Метрополита Макария (Булгакова)» № 64, 1 октября  2016 года
 Лауреат премии памяти митрополита Московского и Коломенского Макария по номинации «За достижения в популяризации научно-исторических знаний» за 2014—2015 гг., за труд «Жизнь русского обывателя» в 3 книгах.

Научные труды

Монографии

Пособия 
 ; 2-е издание, Печатные Традиции, 2009, — 352 с. — 3000 экз. — ISBN 978-5-91561-026-1

Словари и энциклопедии

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Культурологи России
Выпускники исторического факультета МГУ
Преподаватели Московского государственного института культуры
Преподаватели Российского государственного гуманитарного университета
Лауреаты Макарьевской премии